Веприцька сільська рада — Київська область, Фастівський район
 Веприцька сільська рада — Полтавська область, Гадяцький район
 Веприцька сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район